Schwabbach ist ein geographischer Name:

 Schwabbach, Dorf der Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Schwabbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) in Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Schwabbach (Wern), rechter Zufluss der Wern in Arnstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Schwabach
 Schwappach